

Geografia 
 Dobie – comunità non incorporata nella città di Hawthorne, Wisconsin, Stati Uniti d'America

Persone 
 Kathy Dobie – giornalista e sceneggiatrice statunitense
 J. Frank Dobie – scrittore e giornalista statunitense

Pagine correlate 
 Dobbie